Boglárka Kapás, född 22 april 1993 i Debrecen, är en ungersk simmare.

Kapás blev olympisk bronsmedaljör på 800 meter frisim vid sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro.

Källor 

Ungerska simmare
Världsmästare i simning
Europamästare i simning
Ungerska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2016
Tävlande i simning vid olympiska sommarspelen 2016
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2016 från Ungern
Tävlande i simning vid olympiska sommarspelen 2012
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2012 från Ungern
Tävlande i simning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2008 från Ungern
Födda 1993
Levande personer
Kvinnor